Saba est un nom propre, ou un nom commun en , qui peut se référer à :
 Saba, un genre végétal de la famille des Apocynaceae.

Personnalités 
 La reine de Saba, Balqis ou Makéda, un personnage biblique et coranique qui aurait régné sur le royaume de Saba. Elle a inspiré plusieurs œuvres dont :
 La Reine de Saba (1862),  opéra français de Charles Gounod ;
 La Reine de Saba,  opéra allemand de Karl Goldmark (1875) ;
 La Reine de Saba (1913), film muet français de Henri Andréani ;
 La Reine de Saba (1921), film muet américain de J. Gordon Edwards ;
 La Reine de Saba (1952) , film italien de Pietro Francisci.
 voir aussi 
Saba Anglana (née en 1970), chanteuse somali-italienne ;
Christian Saba (né en 1978), footballeur ghanéen ;
 Edmond Saba, (1848-1899), homme politique français ;
 Gian Franco Saba (1968-), archevêque catholique italien ;
 Guido Saba (1921-2013), professeur universitaire et critique littéraire italien ;
 Guido Saba (1924-1944), partisan actif dans la Vallée d'Aoste (Italie) pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Hanna Saba (1909-1992), diplomate et juriste égyptien ;
 Tahj Malik Chandler (né en 1994), dit Saba, est un rappeur américain ;
 Umberto Saba (1883-1957), pseudonyme d'Umberto Poli, écrivain et poète italien ;
Youmna Saba (1984-), autrice-compositrice, musicienne et musicologue libanaise.

Toponymes 
 Saba, une commune du département de Djibasso, au Burkina Faso.
 Saba, une commune du département de Déou, au Burkina Faso.
 Le monastère Mar Saba ou Saint-Sabas, monastère orthodoxe à quelques kilomètres de Bethléem en Palestine, qui accueillit saint Jean Damascène.
 Kfar Saba, une ville israélienne de  habitants.
 Saba, est une petite île des Antilles néerlandaises.
 Le royaume de Saba désigne un royaume ancien de l'Arabie du sud (Yémen).

Islam 
 Saba, nom traditionnellement donné à la  du Coran.

Pâtisserie 
 La Reine de Saba  est un gâteau au chocolat et aux amandes.

Marque 
 , ancienne entreprise d'électronique grand public allemande, Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt, il s'agit désormais d'une marque distribuée sous licence appartenant à Technicolor.

Linguistique 
 Saba, langue afro-asiatique parlée au Tchad.

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme